Вільпо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 70 км на північ від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 277 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 704,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вільпо на сайті французького Національного інституту географії
 Вільпо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільпо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільпо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільпо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара